

Biologia 

 Olivella, denominazione alternativa e/o locale del ligustro e di alcune specie di dafne
 Olivella vibonese, vitigno di uva nera
 Olivella – genere di gasteropodi della famiglia Ovellidae

Geografia 

 Olivella (Spagna) – comune spagnolo della provincia di Barcellona
 Olivella – rione storico di Palermo
 Olivella – frazione di Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone
 Villa dell'Olivella – località scomparsa presso Castel di Guido

Persone 
 Denisse Olivella – canottiera messicana
 Fernando Olivella – ex calciatore spagnolo
 Jorge Bendeck Olivella – politico e scrittore colombiano
 Manuel Zapata Olivella – medico, antropologo e scrittore colombiano
 Pere Navarro Olivella – politico spagnolo

Note